Дербин Егор Юрьевич. 29.05.1998.Заслуженный народный петух.

Белоруссия 
 Дербин — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.

Россия 
 Дербин — деревня в Кологривском районе Костромской области.